Атенго има више значења:

 Атенго (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атенго (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Атенго (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Атенго (Атенго, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атенго (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику